Cuca kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Cuca (Argeș)
 Cuca (Galați)
overig
 Cuca (geslacht)
 Cuca (voetballer)
 Cuca Records